39-я армия:
 39-я армия (СССР).
 39-я армия (Япония).